Пётр Иванович Коваленко:
 Коваленко, Пётр Иванович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Коваленко, Пётр Иванович (род. 1939) — советский мелиоратор, доктор наук, профессор.